Templo palatino puede referirse a:
En la religión grecorromana:
Templo de Apolo Palatino
Templo de Cibeles (Palatino)
Templo de Victoria (Palatino)
Templo del Sol Invicto (Palatino), llamado Elagabalium
En la religión cristiana (iglesia palatina)
Capilla palatina (página de desambiguación)
San Miguel de Lillo, que probablemente fue la inicial iglesia palatina del palacio de Ramiro I de Asturias.
Santa María del Naranco, inicialmente Aula Regia del mismo palacio y luego convertida en iglesia.
Basílica de San Isidoro de León, iglesia palatina de los reyes de León.
Palatine Church (1770, Condado de Montgomery, Nueva York, Estados Unidos)
Basílica de Santa Bárbara del Palacio Ducal de Mantua
Catedral armenia de la Santa Cruz, iglesia palatina de los reyes de Vaspurakan.
Reinoldkirche de Dortmund (iglesia de San Reinoldo), iglesia palatina de época otoniana.
Colegiata de los santos Simón Zelote y Judas Tadeo, impropiamente llamada Catedral de Goslar (Goslarer Dom), iglesia palatina del Palacio Imperial de Goslar.
Catedral de Acquaviva o Concatedral de Acquaviva delle Fonti, iglesia palatina de Acquaviva delle Fonti.

Notas